

Toponyme 

 Les Tuvalu sont un pays d'Océanie

Titre 

 Tuvalu est un film allemand, réalisé par Veit Helmer et sorti en 1999

Divers 
 Prix Tuvalu du dérèglement climatique